Thiollier est un nom de famille portée par :
 Félix Thiollier (1842-1914), érudit stéphanois, historien et archéologue, artiste photographe, collectionneur et éditeur.
 Noël Thiollier (1872-1942) historien d'art et archéologue, fils de Félix Thiollier et frère d'Emma Thiollier
 Emma Thiollier (1875-1973), sculpteur et peintre française.
 Éliane Thiollier (1926-1989), peintre française.
 François-Joël Thiollier (né en 1943), pianiste et musicien franco-américain.
 Maurice Thiollier (1873-1960), médecin, fils de Félix Thiollier, Croix de Guerre, Chevalier de la Légion d'Honneur.